Улица Константи́на Си́монова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Константина Симонова — улица в Волгограде.
 Улица Константина Симонова — улица в Краснодаре.
 Улица Константина Симонова — улица в Москве.